De Deense voetbalbeker 2000–01 (Deens: DBUs Landspokalturnering) was de 47ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie, om sponsorredenen dit seizoen DONG Cup geheten, begon in juli 2000 en eindigde op 24 mei 2001 met de finale in het Parken Stadion (14.743 toeschouwers) in de Deense hoofdstad Kopenhagen onder leiding van scheidsrechter Nicolai Vollquartz. Silkeborg IF won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis door in de finale met 4-1 te winnen van Akademisk BK. De doelpunten kwamen na rust op naam van Brian Pedersen, Thomas Poulsen en Henrik Pedersen  (2).

Schema

Zie ook
Superligaen 2000/01

Bekervoetbal 2000/01
2001